Степа́н Дани́лович Побода́йло (?, Носовка — ) — военный деятель, сподвижник Богдана Хмельницкого.

Факты биография 
До 1648 года служил у Адама Киселя. Затем перешёл на сторону Богдана Хмельницкого.

В 1649 году взял Лоев и принимал участие в Битве под Лоевом.

В 1650 году участвовал в походе на Молдавию.

7 июля 1651 был назначен Черниговским полковником, в 1652 году — наказным гетманом Левобережья.

Летом 1654 года принимал со своим полком участие в походе на Белоруссию гетмана Ивана Золотаренко.

Принимал участие в переговорах с Москвой в Переяславе в 1654 году.

Освободил от поляков Гомель, Пропойск и Новый Быхов. Погиб при штурме крепости Старый Быхов. Тело полковника казаки перевезли в Чернигов. Согласно завещанию Пободайло был похоронен рядом с Ильинской церковью в Троице-Ильинском монастыре в Чернигове, который был отстроен в 1649 году на его средства.

Ссылки 
Мицик Ю. А''. Подобайло (Пободайло) Стефан Данилович  // 

Черниговские полковники
Участники восстания Хмельницкого
Персоналии:Троицко-Ильинский монастырь (Чернигов)